Naselja u Srbiji
 Stapar, naselje u općini Sombor
 Stapar (Valjevo, Srbija), naselje u općini Valjevo